Patella puede referirse a:
 El hueso de la rodilla o rótula;
 Patella, género de moluscos gasterópodos, vulgarmente conocidos como lapas, por ejemplo Patella vulgata.